Galten (plaats), plaats in Denemarken
 Galten (parochie), parochie in Denemarken